Ла Преза има више значења:
 Ла Преза (Калифорнија)
 Ла Преза (Тексас)
 
 Ла Преза, Пиза
 Ла Преза, Верона